Schjerve ist der Familienname folgender Personen:

 Rosita Schjerve-Rindler (auch: Rosita Rindler-Schjerve oder Rosita Rindler Schjerve) (1948–2013), österreichische Soziolinguistin, Romanistin und Hochschullehrerin
 Sebastian Schjerve (* 2000), norwegischer Sportler